Die DIN-Norm DIN 47100 regelte die Farbkodierung zur Kennzeichnung der Adern in Fernmeldekabeln. Die Norm wurde im November 1998 ersatzlos zurückgezogen, wird aber weiterhin oft verwendet.

Farb-Kurzzeichen sind in der IEC 60757 bzw. in der 2002 ersatzlos zurückgezogenen DIN 47002 geregelt.

Quelle: 

Quelle:

Literatur 
 Oliver Rosenbaum: Expert Praxislexikon Übertragungstechnik (ADSL/T-DSL). Expert Verlag, Renningen 2002, ISBN 3-8169-2129-9.
 Jörg Rech: Ethernet. Technologien und Protokolle für die Computervernetzung, 3. Auflage, Heise Zeitschriften Verlag GmbH, Hannover 2014, ISBN 978-3-944099-04-0.
 Peter Kiehl: Einführung in die DIN-Normen. 13. Auflage, B. G. Teubner Verlag, Stuttgart 2001, ISBN 3-519-26301-7.

Einzelnachweise 

4:::::47100
Kommunikationstechnik